Chlubna ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Chlubna (1946–2005), österreichischer Schachkomponist
 Osvald Chlubna (1893–1971), tschechischer Komponist